Joerg ist

 der deutsche Name eines Dorfes in der Landgemeinde Bukowina Tatrzańska der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Jurgów

Joerg ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Johannes Joerg (* 1962), deutscher Musikwissenschaftler
 W. L. G. Joerg (1885–1952), US-amerikanischer Geograf, Kartograf und Archivar

Sonstiges:
 Joerg-Halbinsel, Halbinsel an der Bowman-Küste des Grahamlands, Antarktika